Adouma peut désigner :
 Adouma, une population du Gabon ;
 adouma ou douma, une langue bantoue du Gabon ;
 Adouma, une localité du Cameroun.

Adouma est aussi un prénom.